Preston Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Preston Township (Illinois)
 Preston Township (Iowa)
 Preston Township (Jasper County, Missouri)
 Preston Township (Minnesota)
 Preston Township (Platte County, Missouri)
 Preston Township (North Dakota)
 Preston Township (Pennsylvania)
 Preston Township (South Dakota)